CFS kan syfta på:

 CFS – en sjukdom som kan innefatta många olika symtom, som stor trötthet och influensaliknande symtom samt försämring under minst 24 timmar efter ansträngning Chronic Fatigue Syndrome, se kroniskt trötthetssyndrom
 CFS – den italienska skogspoliskåren, se Corpo Forestale dello Stato
 CFS – en tidigare flygverkstad i Stockholm, se Centrala Flygverkstaden Stockholm